Sa Cudia Cremada est le nom d'un site archéologique situé sur une terre qui porte le même nom, dans la banlieue de la ville de Mahon, la capitale de Minorque (Baléares, Espagne).

Les vestiges faisant partie du site appartiennent à la culture talayotique de l'âge du bronze et du fer, alors que le site continuait à être occupé durant les premiers siècles de la conquête romaine de l'île, car les matériaux romains que l’on peut trouver à la surface remontent à la première phase de l'occupation romaine de Minorque (fin du  et ). Le site aurait pu être occupé de nouveau pendant le Moyen Âge, comme cela est suggéré par l'emplacement de nombreux fragments de poterie musulmane dispersés eux aussi en surface.

Présentation 
Le site présente un très bon état de conservation comme le démontrent plusieurs de ses structures. Les plus importants sont entre autres ; trois talayots (ou tours-forme tronconiques édifiés avec la technique de construction cyclopéenne), le sanctuaire, plusieurs hypogées, une grande fosse (vraisemblablement pour l'entreposage de marchandises et d'autres vestiges) ainsi qu’un pan de mur.

Le talayot oriental a une disposition ovale et sa base mesure 19 mètres de diamètre. Sa façade, orientée sud, est un peu concave. Cette façade conserve encore l'accès qui mène à une chambre intérieure, dont le toit composé de grands blocs de pierre qui s’effilent vers la partie supérieure, est partiellement préservé. A environ 200 mètres de cette structure se situe le reste des vestiges qui font partie de l’ensemble. Dans cette zone il y a un grand et solide talayot de forme ovale -qui a une largeur maximale de 20 mètres et une hauteur maximale de 5 mètres. Son côté sud aurait pu présenter un ensemble de mesures, ce qui a déjà été attesté dans d'autres talayots appartenant à d'autres colonies, comme celui de Cornia Nou. Ce talayot est adossé à un large mur d’une hauteur conservée de 15 mètres.

Il y a aussi un troisième talayot de plus petites dimensions et de forme circulaire. Son côté nord ayant un accès à une chambre intérieure, est rempli de nos jours de gravats provenant de la partie supérieure de la structure. 
En outre, cette partie nord est adossée par un bâtiment rectangulaire dont la fonction n'a pas encore été déterminée.

Cependant, le bâtiment le plus important de Sa Cudia Cremada est très proche des deux talayots qui viennent d'être décrits. C’est le sanctuaire des établissements, ou enceinte Taula, qui présente une disposition en forme d’abside orientée au sud et également construit avec la technique cyclopéenne. Sa façade est légèrement concave et son entrée semble être bloquée. Étant donné que les fouilles archéologiques n’ont pas encore été effectuées dans ce bâtiment, la structure interne reste encore inconnue. Cependant, il est censé disposer d’un monument monolithique en forme de T appelé Taula, qui est toujours présent dans ce type d'édifices religieux.

Il y a aussi plusieurs structures dans la région, comme un grand pan de mur cyclopéen qui suit une orientation est/ouest, une grande fosse recouverte d'une dalle de pierre, une grande roche dressée, qui appartiennent possiblement à un bâtiment (pas encore couvert par les sédiments), et plusieurs hypogées ou grottes artificielles. Ces dernières ont été sculptées par le substrat naturel et utilisées comme lieux de sépulture collective.

Sa Cudia Cremada est l'un des 32 sites talayotiques qui représente la candidature espagnole de Menorca talayótica en vue de devenir un site du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Références

Bibliographie

Liens externes 

Site archéologique dans les îles Baléares
Minorque
Maó